Surianaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Surianaceae ingår i ordningen ärtordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Surianaceae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtordningen
Surianaceae